Ершовское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Усть-Илимском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Ершово.

Статус и границы муниципального образования установлены законом Иркутской области от 16 декабря 2004 г. № 97-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Усть-Илимского района Иркутской области».

В состав муниципального образования входит населённый пункт Ершово.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Илимского района
Сельские поселения Иркутской области